Mées – francuska gmina w regionie Akwitania
 Les Mées – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Les Mées – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże